Limba de Mesania, proposta de norma d'escriptura per a la llengua sarda
 LdM també és l'acrònim del Llibre dels Morts, text funerari de l'Antic Egipte